Abu Ishaq Ibrahim al-Zarqālī, een Arabisch astronoom
Arzachel (inslagkrater), een maankrater
Arzachel (album), debuutalbum van Uriel